Kernell ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Kernell (* 1986), schwedische Regisseurin
 Frank Kernell, Pseudonym von Samuel Holland Rous (1864–1947), US-amerikanischer Sänger, siehe S. H. Dudley (Sänger)
 Per Ulrik Kernell (1797–1824), schwedischer Schriftsteller der Romantik.